

Persone 
 Emile Kuri – scenografo messicano naturalizzato statunitense di origini libanesi, due volte Oscar alla migliore scenografia
 Ippei Kuri – fumettista giapponese
 Yōji Kuri – animatore giapponese

Altro 
 ʿAbd al-Kūrī – isola rocciosa nell'Oceano Indiano a sud-ovest di Socotra
 Ani*Kuri 15 – serie di quindici cortometraggi da un minuto diretti da vari registi
 Kurī (o Kurī) – razza canina ormai estinta originaria della Nuova Zelanda
 Meri Kuri – singolo della cantante sudcoreana BoA